Przyłap bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Przyłap (Gdańsk) (dt. Kirrhaken), Wohnplatz und ehemalige Insel in Danzig in der Woiwodschaft Pommern
 Przyłap (Sztutowo) (dt. Kirrhaken), Wohnplatz der Gmina Sztutowo im Powiat Nowodworski der Woiwodschaft Pommern